Strigova (Bosanska Dubica, BiH), naselje u općini Bosanska Dubica
 Strigova (rijeka), rijeka